Hammer of the Gods (englisch: Hammer der Götter) bezeichnet:
 Hammer of the Gods, deutscher Titel Thor: Der Hammer Gottes, US-amerikanischer Fernsehfilm von Todor Chapkanov aus dem Jahr 2009
 Hammer of the Gods (2013), US-amerikanischer Spielfilm von Farren Blackburn aus dem Jahr 2013
 Hammer of the Gods (Album), Musikalbum der Band Bottomless Pit aus dem Jahr 2007
 Hammer of the Gods (Computerspiel), PC-Strategiespiel von New World Computing aus dem Jahr 1994
 Hammer of the Gods, deutscher Titel Led Zeppelin, Hammer of Gods: Die Led Zeppelin Saga, Bandbiographie der Band Led Zeppelin von Stephen Davis